Halmi ist der Familienname folgender Personen:

 Nicholas Halmi, britischer Sprachwissenschaftler 
 József Halmi (auch Josef Halmi; 1893–1967), Historiker